Puntila steht für:

 Herr Puntila, Figur in Brechts Theaterstück Herr Puntila und sein Knecht Matti
 Puntila (Oper), Oper von Paul Dessau aus dem Jahr 1966
 Max Puntila, Pseudonym von Michael Schulte (Schriftsteller)

Siehe auch:
 La Puntilla